Le tournoi de tennis de Sopot est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute du 23 au .

Cristina Torrens Valero remporte le simple dames. En finale, elle bat Gala León García, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Joannette Kruger et Francesca Schiavone.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sopot
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Sopot
Sport en Pologne en 2001
Tennis en juillet 2001